Millionaire ist
der Name der ersten kommerziell erfolgreichem Rechenmaschine mit direkter Multiplikation (deutsches Patent 1892), entwickelt von Otto Steiger
der Name einer belgischen Band, siehe Millionaire
der Titel eines Pornofilms, siehe Millionaire (Film)
der Name von Tony Millionaire, einem US-amerikanischen Comiczeichner